Rigsdagsvalget i Finland 2007 var parlamentsvalget i Finland som blev afholdt den 18. marts 2007. Det var muligt at forstemme imellem perioden 7. – 13. marts. Ved valget skulle vælges 200 medlemmer til Eduskunta (Finlands parlament) fra 15 forskellige valgkredse.

Resultater

Referencer 

Politiske valg i Finland
Politiske valg i 2007